|-
| 209801 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209802 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209803 - || || 6 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209804 - || || 6 d'abril de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 209805 - || || 8 d'abril de 2005 || Needville || Needville
|-
| 209806 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209807 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209808 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209809 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209810 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209811 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209812 - || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209813 - || || 7 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209814 - || || 7 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209815 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209816 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209817 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209818 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209819 - || || 8 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209820 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209821 - || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209822 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209823 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209824 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209825 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209826 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209827 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209828 - || || 12 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209829 - || || 13 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209830 - || || 13 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209831 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209832 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209833 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209834 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209835 - || || 13 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209836 - || || 13 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209837 - || || 8 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209838 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209839 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209840 - || || 13 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209841 - || || 10 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209842 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209843 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209844 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209845 - || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209846 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209847 - || || 9 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209848 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209849 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209850 - || 2005 JJ || 1 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209851 - || || 2 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209852 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209853 - || || 3 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209854 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209855 - || || 3 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209856 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209857 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209858 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209859 - || || 4 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209860 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209861 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 209862 - || || 5 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209863 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209864 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209865 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209866 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209867 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209868 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209869 - || || 6 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209870 - || || 6 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209871 - || || 6 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209872 - || || 10 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209873 - || || 6 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209874 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209875 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 209876 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209877 - || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209878 - || || 14 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209879 - || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209880 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209881 - || || 6 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209882 - || || 9 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209883 - || || 10 de maig de 2005 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 209884 - || || 11 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209885 - || || 14 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209886 - || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 209887 - || || 1 de juny de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 209888 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209889 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209890 - || || 3 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209891 - || || 3 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209892 - || || 5 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 209893 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209894 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209895 - || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209896 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209897 - || || 29 de juny de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 209898 - || || 30 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 209899 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 209900 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

9